České příjmení Kalivoda nese více různých osobností:

 Vintíř Jan Kalivoda (1815–1883) – český římskokatolický duchovní, opat Benediktinského kláštera Rajhrad

Aleš Kalivoda (* 1929) – český výtvarník
Andrea Kalivodová (* 1977) – česká operní pěvkyně
David Kalivoda (* 1982) – český fotbalista
František Kalivoda (1824–1858) – malíř
František Kalivoda (hokejista) (* 1951) – český hokejista
Gustav Kalivoda (1920–?) – český fotbalista
Jan Křtitel Václav Kalivoda (Kalliwoda; 1801–1866) – česko-německý hudební skladatel
Karel Kalivoda (1916–1980) – český kriminalista
Robert Kalivoda (1923–1989) – český filozof
Viktor Kalivoda (1977–2010) – český sériový vrah, přezdívaný „Lesní vrah"

Související články 
Kalvoda
Kalivody